Lophorhothon est un genre éteint de dinosaures ornithopodes appartenant à la super-famille des Hadrosauroidea. Il vivait en Amérique du Nord, à la fin du Crétacé supérieur, au Campanien, soit il y a environ entre  à  millions d'années.

Découverte et dénomination 
Les vestiges de ce petit dinosaure mal connu ont été découverts au cours des années 1940, dans de vastes affleurements de la partie inférieure d'une couche sans nom de la formation de Mooreville Chalk (groupe Selma ; Campanien inférieur et moyen) dans le comté de Dallas, à l'ouest de la ville de Selma, en Alabama. C'est le premier dinosaure découvert dans cet État. Le taxon a depuis également été signalé dans la formation de Black Creek (Campanien) en Caroline du Nord. Par ailleurs un second hadrosaure a été découvert en Alabama en 2016 ; c'est un {hadrosauridé basal, nommé Eotrachodon orientalis. 

L'holotype, qui est abrité dans les collections du musée Field à Chicago, se compose d'un crâne fragmentaire et désarticulé et de restes post-crâniens incomplets. Après sa mort spécimen a été probablement transporté par une rivière vers la mer qui couvrait le centre de l'Amérique du Nord à cette époque, la Voie maritime intérieure de l'Ouest, où il s'est sédimenté dans des calcaires silteux.

Étymologie 
Le nom Lophorhothon signifie « nez d'aigrette » (le nom lophos signifiant « aigrette » en grec et rhothon signifiant « nez »). L'unique espèce (et espèce type) est Lophorhothon atopus. Le nom spécifique est dérivé du grec atopos : « rare » ou « étrange ».

Description 
La longueur totale du spécimen holotype a été estimée à  par son inventeur Wann Langston en 1960. Cependant il précise que les restes de squelette retrouvés ne montent pas une ossification complète. Il en déduit qu'il s'agit d'un individu immature, et considère qu'adulte, il aurait pu concurrencer en taille les grands hadrosaures. Thomas Holtz en 2011 évalue la taille adulte de Lophorhothon à  pour une masse de l'ordre de .

Classification 
La taxonomie de Lophorhothon a été très fluctuante. Dès la création du genre, plusieurs paléontologues ont émis des doutes sur la validité du genre qui cumulait le fait de n'être connu que par un seul spécimen, mal conservé et découvert dans une région où aucun autre hadrosaure n’était connu. Il a été envisagé qu'il s'agisse d'un jeune Prosaurolophus. En 1998, James Lamb propose de le reclasser comme un iguanodonte basal, une interprétation qui n'est pas suivie. En 2004, Horner, Weishampel et Forster le positionnent comme un hadrosauriné basal. Ce n'est qu'à partir de 2010 que Lophorhothon est classé comme un hadrosauroïde basal.

D'autres analyses phylogénétiques ultérieures ont fourni le même résultat, dont celle construite par Prieto-Márquez et ses collègues en 2016 qui conduit au cladogramme suivant :

Notes et références

Références

Voir aussi

Références taxinomiques

Annexes

Articles connexes 
 Liste des genres de dinosaures
 Hadrosauroidea

Hadrosauroidea
Genre de dinosaures non aviens (nom scientifique)
Dinosaure d'Amérique du Nord
Dinosaure du Crétacé supérieur
Taxon fossile décrit en 1960